Carl David Anderson – amerykański fizyk eksperymentalny, laureat Nagrody Nobla
 Carl A. Anderson – amerykański prawnik, trzynasty Najwyższy Rycerz Zakonu Rycerzy Kolumba
 Carl Anderson – amerykański aktor i piosenkarz